bł. Roland Medyceusz (ok. 1330–1386) – włoski eremita
 bł. Roland Rivi (1931–1945) – włoski kleryk, męczennik

Zobacz też:
 Święty Roland
 bł. Mikołaj Roland